Йенс Йенсен:
 Йенсен, Йенс Арнольд Дитрих (1849—1936) — датский офицер морской службы, путешественник.
 Йенсен, Йенс Кристиан (1885—1956) — датский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр.